442 км — железнодорожная будка (тип населённого пункта) Елецкого района Липецкой области. Входит в состав Архангельского сельского поселения

География 
Железнодорожная будка 442 км находится в 2 км от деревень Комбаровка и Николаевка. 

В населенном пункте имеется одна улица — Железнодорожная.

История 
Населённый пункт появился при строительстве железной дороги. В селении жили семьи тех, кто обслуживал железнодорожную инфраструктуру.

Население

Инфраструктура 
Путевое хозяйство. Действует железнодорожная платформа 442 км.

Транспорт 

Автомобильный и железнодорожный транспорт. 

Остановка электрички на линии Касторная-Новая — Елец.

Вблизи проходит  федеральная трасса М4 Дон.

Примечания

Ссылки 
 442 км (железнодорожная будка)

Населённые пункты Елецкого района
Железнодорожные будки